Domen Črnigoj, né le  à Koper en Slovénie, est un footballeur international slovène. Il évolue au poste de milieu droit à l'US Salernitana, en prêt du Venise FC.

Carrière

En club

FC Koper (2012-2015) 
Il commence sa carrière pro dans le club de sa ville natale de Koper dans le club le FC Koper.

FC Lugano (2015-2020) 
Domen Črnigoj s'engage lors du mercato d'été 2015 au FC Lugano.

Arrivé en fin de contrat à l'issue de la saison 2019-2020, il n'est pas prolongé par le FC Lugano.

Venise FC (depuis 2020) 
En 2020, il quitte la Suisse pour l'Italie. Il signé un contrat de 5 ans au Venise FC.

En équipe nationale 

Domen Črnigoj joue dans quasiment toutes les catégories de jeunes, des moins de 17 ans jusqu'aux espoirs.

Le , il inscrit avec les moins de 19 ans un triplé contre Andorre, lors d'un match rentrant dans le cadres des éliminatoires du championnat d'Europe des moins de 19 ans 2014. Le match est remporté 7-0 par les joueurs slovènes.

Statistiques

Palmarès 
  FC Koper
 Vainqueur de la Coupe de Slovénie en 2015
 Vainqueur de la Supercoupe de Slovénie en 2015

Références

Liens externes 
 

Footballeur international slovène
Joueur du FC Koper
Joueur du FC Lugano
Joueur du Venise FC
Joueur de l'US Salernitana 1919
Naissance en novembre 1995
Naissance à Koper